Walter Bauer kan avse:

 Walter Bauer (teolog), tysk teolog (1877–1960)
 Walter Bauer (författare), tysk författare (1904–1976)
 Walter Bauer (trädgårdsarkitekt), svensk trädgårdsarkitekt och konstnär (1912–1994)